Орликово — название населённых пунктов:

Польша 

 Орликово — деревня в Ломжинском повяте Подляского воеводства.

Россия 

 Орликово — деревня в Плавском районе Тульской области.